Yuko (judo) : graad in judo
Yuko (band) : Belgische band